Die Liste der Gedenktafeln in Berlin-Wannsee enthält die Namen, Standorte und, soweit bekannt, das Datum der Enthüllung von Gedenktafeln.

Die Liste ist nicht vollständig.

Wannsee 

!
!Gedenktafeln in Wannsee
!Berlin-Wannsee
Gedenktafeln in Berlin-Wannsee